Josep Carner i Puig-Oriol (1884-1970), el príncep dels poetes catalans, periodista, autor de teatre i traductor català.
 Josep Carner i Ribalta (1898-1988), escriptor i polític català.